Dune:
 Dune — научно-фантастическая компьютерная игра.
 Dune — одиннадцатый студийный альбом Клауса Шульце.
 Dune — немецкая музыкальная группа.
 Dune 2000 — компьютерная игра, стратегия в реальном времени.
 Dune II — одна из первых компьютерных стратегических игр в реальном времени.
 DUNE — планируемый нейтринный эксперимент.
 Dune — псевдоним финского музыканта Ласси Никко.

См. также 
 Дюна (значения)